Melzi steht für:

 Titularbistum Melzi, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Melzi (Adelsgeschlecht), der Name eines italienischen Adelsgeschlechts

Melzi ist der italienische Familienname folgender Personen: 

 Camillo Melzi (1590–1659), italienischer Erzbischof und Kardinal
 Francesco Melzi (~1491/92–~1570), italienischer Maler, Lieblingsschüler Leonardo da Vincis und dessen Haupterbe
 Francesco Melzi d’Eril (1753–1816), italienischer Maler und Vizepräsident der Ersten Italienischen Republik
 Francesco Melzi d’Eril (Filmproduzent), italienischer Filmproduzent 

Siehe auch:

 Villa Melzi